Il doppio del TD Waterhouse Cup 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonathan Stark e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo, ma solo Ullyett ha partecipato in coppia con Robbie Koenig.

Koenig e Ullyett hanno perso nel 1º turno contro Petr Pála e Pavel Vízner.

Mahesh Bhupathi e Mike Bryan hanno battuto in finale 6–3, 6–4  Pála e Vízner.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Mike Bryan (campioni)
 Robbie Koenig /  Kevin Ullyett (primo turno)
 Tomáš Cibulec /  Leander Paes (primo turno)
 Julien Boutter /  Arnaud Clément (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

TD Waterhouse Cup 2002
ATP Tour 2002